

Бра́тская моги́ла во́инов Сове́тской А́рмии, поги́бших в Оте́чественной 1941—1945 годо́в — памятник погибшим в Великой Отечественной войне, находится на территории Нагорного (Восточного) кладбища Ижевска. Является памятником истории регионального значения Удмуртской республики. Открыт в 1975 году.

Описание 
Помимо собственно захоронений мемориальный комплекс включает в себя несколько скульптурных групп. Центральный монумент авторства  и  в виде сражённого в бою солдата с развевающимся над ним плащом-палаткой и мемориальная доска с именами погибших воинов расположены в южной части захоронения. Статуя воина расположена асимметрично, на возвышении. Впечатление торжественной значительности усиливает относительно низкий ступенчатый постамент с надписью-посвящением.

В северной части захоронения установлена скульптура, состоящая из фигур солдата и матроса. В руках коленопреклонённого матроса находится склонённое в знак скорби знамя. Текст на мемориальной надписи: «Вечная слава героям, павшим в боях с врагами и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа».

В 2016 году скульптуру Неизвестного солдата покрасили в фиолетовый цвет, что вызвало негативную реакцию общественности. Позднее скульптура была перекрашена.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 
 

Памятники архитектуры Ижевска
Здания и сооружения Ижевска
Ижевск
Ижевск
Здания и сооружения, построенные в 1975 году в России
1975 год в Удмуртии
Братские могилы в России